Camilla puede referirse a:
 En nombre de pila, Camila
 En medicina, camilla, un dispositivo utilizado tanto para transportar de un lugar a otro a un herido o para atender a un paciente enfermo en una consulta médica.
 Una mesa camilla es una mesa circular, rectangular o cuadrada, cubierta por una tela gruesa y provista de un bastidor donde se suele colocar un brasero.
 En geografía Camilla, un pueblo en el condado de Mitchell, estado estadounidense de Georgia.
 En música, Camilla, una canción del músico sueco de eurodance Basshunter.
 Camilla Zamek, periodista sueca.
 Camilla Mountbatten-Windsor, Duquesa de Cornualles.